Ерманос Гарсија има више значења:

 Ерманос Гарсија, Фамилија Корал, Кампо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ерманос Гарсија (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ерманос Гарсија (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ерманос Гарсија (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику